Чарнецкий, Стефан (1599—1655) — польский аристократ, Польный гетман коронный Речи Посполитой
 Чарнецкий, Стефан Станислав (ум. 1703) — писарь польный коронный, староста каневский

См. также 
 Чарнецкий, Степан Николаевич (1881—1944) — украинский поэт, фельетонист, театральный деятель, критик